M198 () — буксируемая 155-мм гаубица США 1970-х годов.
Была создана Рок-Айлендским арсеналом в 1968—1977 годах для замены 155-мм дивизионных гаубиц M114 и 155-мм полевых пушек M59 периода Второй мировой войны, остававшихся на вооружении вооружённых сил США более четверти века.

История 

M198 была принята на вооружение Армии и Корпуса морской пехоты США в 1978 году и в том же году было начато её серийное производство. Производство прекращено в 1992 году. Всего было выпущено около 1700 орудий этого типа. 

M198 оставалась стандартной буксируемой артиллерийской системой в армии и морской пехоте ВС США на протяжении более чем 30 лет и использовалась ими в ряде конфликтов и войн, в частности, в войне в Персидском заливе. В конце 2000-х годов, однако, была начата замена M198 новой облегчённой 155-мм гаубицей M777. M198 также активно поставлялась на экспорт более чем в десяток государств, в большинстве из которых она всё ещё, по состоянию на 2016 год, остаётся на вооружении.

Производство 
В производстве гаубиц были задействованы казённые и частные структуры:
 Государственный сектор
 Пушка (M199) — Уотервлитский арсенал, Уотервлит, Нью-Йорк;
 Механизм отката (M45) — Рок-Айлендский арсенал, Рок-Айленд, Иллинойс;
 Частный сектор
 Установка (M39) — Consolidated Diesel Electric Co., Олд-Гринвич, Коннектикут;
 Приборы управления огнём — NUMAX Corp., Санта-Фе-Спрингс, Калифорния.

На вооружении

Современные операторы 
  — 28 орудий, по состоянию на 2016 год
  — 4 орудия, по состоянию на 2016 год
  — 60 орудий, по состоянию на 2016 год
  — 178 орудий, по состоянию на 2016 год
  — 148 орудий, по состоянию на 2016 год
 :
 Сухопутные войска — 60 орудий, по состоянию на 2016 год
 Национальная гвардия — 58 орудий, по состоянию на 2016 год
  — 118 орудий, по состоянию на 2016 год
  — 55 орудий, по состоянию на 2016 год
  — 10 орудий, по состоянию на 2016 год

Бывшие операторы 
  — 36 орудий, по состоянию на 2010 год
 :
 Армия — 697 орудий, по состоянию на 2010 год
 Корпус морской пехоты — 595 орудий, по состоянию на 2010 год

Аналоги 
 152-мм гаубица 2А65;
 FH77;
 FH70;
 Soltam M-71;
 TRF1.

Примечания

Литература

Ссылки 

Артиллерия калибра 155 мм
Артиллерия США
Ядерная артиллерия
Гаубицы